Basilika Herr der Wunder ist die Bezeichnung folgender Kirchengebäude:
 Basilika Herr der Wunder (Buga), Kolumbien
 Basilika Herr der Wunder (San Pedro de los Milagros), Kolumbien